Modrá hvězda může být:

 Modrá hvězda (pivo), značka českého piva
 Hotel Modrá hvězda, český film z roku 1941
 Modrá Hvězda - Bahýnka, ski-areál v Rokytnici nad Jizerou
 Modrá hvězda (obytný soubor) – obytný soubor v Českých Budějovicích z roku 1965 od architekta Jana Bendy
 Modrá hvězda (České Budějovice) – zájezdní hostinec v Českých Budějovicích zbořený roku 1968
 Modrá hvězda (Martinisté) – českobudějovická martinistická lóže
 název vícero hotelů a restarací v Česku